Bychawa (gemeente), een gemeente in Polen
Bychawa (plaats), een plaats in Polen